Dorothea Maria ist der Name folgender Personen:

 Dorothea Maria von Anhalt (1574–1617), Äbtissin des Stiftes Gernrode und Frose
 Dorothea Maria von Sachsen-Gotha-Altenburg (1674–1713), durch Heirat Herzogin von Sachsen-Meiningen
 Dorothea Maria von Sachsen-Weimar (1641–1675), durch Heirat Herzogin von Sachsen-Zeitz

Siehe auch:
 Maria Dorothea